

Patronyme 

 François Gigot de Lapeyronie (1678-1747), chirurgien français ;
 Didier Lapeyronnie (1956-), sociologue français ;
  (1969-) personnalité politique française.

Toponyme 

 , central hospitalier français de Montpellier.

Autres 
 Maladie de La Peyronie, sclérose des corps caverneux.